Aappilattoq kan henvise til flere artikler:

 Aappilattoq (Avannaata) – en bygd i Avannaata Kommune i Grønland.
 Aappilattoq (Kujalleq) – en bygd i Kujalleq Kommune i Grønland.